East End kan syfta på:

 East End, område i London, England
 East End, Anguilla, ort och distrikt i Anguilla
 East End, Arkansas, ort i USA 
 East End, Caymanöarna, ort i Caymanöarna
 Morant Point, Jamaicas östligaste punkt